

Sigle 
 Man and the Biosphere – uomo e biosfera, programma dell'UNESCO
 ''Mark after break – segnale del protocollo di comunicazione Digital MultipleX
 Muslim Association of Britain
 MAB – associazione di coordinamento tra archivisti, bibliotecari e museografi

 Codici 
 MAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marabá (Brasile)
 mab – codice ISO 639-3 della lingua mixteca yutanduchi

 Astronomia 
 Mab – satellite di Urano
 Mab – cratere di Ariel

 Medicina 
 Indice MAB – Questionario di Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato, primo questionario scientifico con Licenza Creative Commons
 mAb – acronimo che identifica gli anticorpi monoclonali

 Musica 
 Michael Angelo Batio – virtuoso chitarrista statunitense

 Personaggi 
 Regina Mab – personaggio della tragedia Romeo e Giulietta di William Shakespeare
 Mab – personaggio di Roswell Conspiracies''

 Altro 
 mab – Museo all'aperto Bilotti di Cosenza
 MAB – Beretta MAB 18 Fucile mitragliatore italiano in produzione dal 1918
 MAB''' – Beretta MAB 38 Fucile mitragliatore italiano degli anni 1930-40